Resultats de la Fórmula 1 a la temporada 1974.

Sistema de puntuació 
S'adjudicaven punts als sis primers llocs (9, 6, 4, 3, 2 i 1). Ja no es donen punts per la volta més ràpida. Per al recompte final del campionat només es tenien en compte els set millors resultats dels vuit primers grans premis i sis dels set grans premis següents, d'aquesta manera s'eliminava el pitjor resultat en cada una de les dues parts possibles del campionat (7 de 8 i 6 de 7).

També és puntuable pel Campionat del món de constructors.

Curses

Posició final del Campionat de constructors de 1974

Posició final del Campionat de pilots de 1974 

Temporades de Fórmula 1
Competicions esportives del 1974